Jall bezeichnet:
 Gliep, eine regionale Bezeichnung des Fischereinetzes

Jall ist der Name von:
 Ludwig Jall, Vorsitzender des Bayerischen Leichtathletikverbandes